Hiroe steht für:
 Mount Hiroe, Berg in der Antarktis
 Hiroe Point, Landspitze in der Antarktis
 Rei Hiroe (* 1972), japanischer Manga-Zeichner